Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Rusk () :
 comté de Rusk, situé dans l'État du Texas ;
 comté de Rusk, situé dans l'État du Wisconsin.